Противин — город в центральной части Чехии на территории района Писек Южночешского края, на левом берегу реки Бланице. 
 Противин — один из старейших средневековых замков Чехии.